Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 14 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Kenneth Carlsen remporte son  en simple en battant en finale Max Mirnyi. C'est le dernier de sa carrière et son  en intérieur.
 En double Simon Aspelin et Todd Perry remportent le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif.
 Il s'agit de la  consécutive des frères Bryan à Memphis, ils échouent à conserver leur titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultat en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en février 2005